Desa Tempurejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tempurejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 110,18), 
 Desa Tempurejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 109,94), 
 Desa Tempurejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,15), 
 Desa Tempurejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,30, long 113,69), 
 Desa Tempurejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 111,43), 
 Desa Tempurejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 111,53), 

Robotskapade Indonesienförgreningar